Домба́й:

Населённые пункты 
 Домбай — посёлок городского типа в Карачаево-Черкесской Республике.
 Домбай — аул в Марьяновском районе Омской области.

Другое 
 Домбай — горный подвид зубра.
 Домбай — горная территория на Северном Кавказе.
Домбай — звезда в созвездии Большая медведица.

См. также 
 Домбай-Ульген — вершина на Северном Кавказе.